

Musica 

Sanremo 2000 – compilation del festival del 2000 edita da EMI Music Italy.
Sanremo 2000 – compilation del festival del 2000 edita da Warner Music Italy

Televisione 

Festival di Sanremo 2000 – 50ª edizione del celebre festival italiano.